Nachrichten - Der Nachrichten Channel est un journal quotidien qui paraît seulement on-line.

Notes et références

Liens externes 
 Site du journal

Presse écrite en Allemagne
Presse en ligne